Landtagswahlkreis Märkischer Kreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis I
 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis II
 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis III
 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis IV